Йоханнес Хендрикюс (Йоп) Стоффелен (; 21 января 1921, Амстердам — 26 июня 2005, Лелистад) — нидерландский футболист, полузащитник, один из лучших игроков нидерландского футбола 1940-х годов.

Биография 
Воспитанник амстердамского «Аякса», в основной команде дебютировал в возрасте 19 лет. В составе «Аякса» за десять лет отыграл в национальном чемпионате 193 матча и забил 22 гола. В 1950 году отправился выступать во Францию за клуб «Расинг», после этого Стоффелен навсегда был отчислен из сборной Нидерландов, за которую отыграл 12 матчей, в период с 1947 по 1950 год. За «Расинг» Йоп отыграл один сезон, а затем перешёл в «Тулузу», но и там у игрока не сложилась карьера. Завершал футбольную карьеру Стоффелен уже на родине, в клубах «Блау-Вит» и «Нерландия».

Позже, Стоффелен стал тренером, тренировал любительские клубы ДКГ, «Де Спартан», «Зёйдвогелс» и «Лелистад '67». В 1992 году у Йопа была выявлена болезнь Паркинсона. Скончался Стоффелен 26 июня 2005 года в городе Лелистад, в возрасте 84-х лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте voetballegends.nl 
 Профиль на сайте afc-ajax.info 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Блау-Вит»
Умершие от болезни Паркинсона
Умершие в Лелистаде